Scott Reid est un nom pouvant désigner

 (1947-2021), joueur américain de baseball
Scott Reid (né en 1964), homme politique canadien en Ontario
 (né en 1976), joueur canadien de hockey sur glace
, homme politique canadien de Terre-Neuve-et-Labrador

Voir aussi

Reid, Scott